

Ясьонна — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Ясьонна — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ясьонна — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ясьонна — село в гміні Болімув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Ясьонна — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ясьонна — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ясьонна — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ясьонна — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства